ACCO steht für:
 ACCO Brands, US-amerikanischer Büroartikelhersteller, siehe ACCO (Büroartikelhersteller)
 American Childhood Cancer Organization, US-amerikanische Non-Profit-Organisation
 Association of Child Care Officers, Vorgängerorganisation der British Association of Social Workers, nationaler britischer Berufsverband der Sozialarbeiter
 Iveco ACCO (Australian C-Line Cab Over), australische Zugmaschine

Acco steht für:
 Acco, gallischer Stammesfürst
 Acco (Motte) , 1904, Motte der Subtribus Nudariina, Tribus Lithosiini, Unterfamilie der Bärenspinner
 Acco Super Bulldozer, größter gebauter Bulldozer mit 2×503 kW sowie 183 Tonnen Masse

Siehe auch:
 ACCOBAMS
 Accor
 Akko

Abkürzung